Shut ’Em Down – album Onyx
 Shut ’Em Down – singel Onyx
 Shut ’Em Down – singel Public Enemy
 Shut ’Em Down – singel LL Cool Ja